Castoro – animale
 Castoro – simbolo araldico
 Marco Castoro – giornalista italiano
 Michele Castoro – arcivescovo cattolico italiano
 Editrice Il Castoro – casa editrice italiana